«Casta diva», Каватина Нормы — ария из оперы Винченцо Беллини «Норма» (1831), Акт I, Сцена 1. Одна из наиболее знаменитых и сложных для исполнения итальянских арий для сопрано.

Партия Нормы — одна из самых трудных в репертуаре сопрано. Она была написана для Джудитты Пасты, также создавшей образ Амины в «Сомнамбуле». В течение XX века лишь несколько певиц обладали достаточными умениями, чтобы справиться с нею — Роза Понсель (в начале 1920-х), затем Мария Каллас, Джоан Сазерленд, Монсеррат Кабалье, Беверли Силлс,  Мария Биешу, Галина Вишневская и Лейла Генджер (в 1960-х), Гена Димитрова, Чечилия Бартоли, Асмик Папян, Эдита Груберова, Фьоренца Чедолинс.

Содержание 
В покоренной римлянами Галлии друиды готовят восстание против иноземного владычества. Верховная жрица и прорицательница Норма обращается к богам за поддержкой и, получив их благословение, предсказывает падение римского владычества и освобождение родины.

Текст

О Casta diva 

«Каждый раз, когда мы обращаемся к великим операм, мы прикасаемся к вечности. Casta diva это не просто оперный хит, а одно из чудес света. Если у вас будет такая возможность послушать Casta diva ночью на Капри в полной тишине и при полной Луне, восходящей над морем, то вы поймёте: Casta diva это и есть молитва Луне» (Риккардо Мути).

Российская оперная премия «Casta diva» 

В 1996 г. Гуманитарный университет (Екатеринбург) совместно с Центром музыкального театра (Екатеринбург), Гуманитарным и политологическим центром «Стратегия» (Москва), изданиями: «Культура», «Экран и сцена», «Литературная газета», «Музыкальная академия», «Петербургский театральный журнал», «Мариинский театр» и радио «Орфей» учредили премию «Casta diva» для лауреатов в области оперного искусства России. Является единственной специальной оперной премией России.

Примечания 

Арии Винченцо Беллини
Оперные номера по алфавиту
Арии для сопрано